Gilliard ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Gilliard (* 1931), Schweizer Architekt
 Edmond Gilliard (1875–1969), Schweizer Schriftsteller
 Ernest Thomas Gilliard (1912–1965), US-amerikanischer Ornithologe
 Eugène Gilliard (1861–1921), Schweizer Maler
 Frédéric Gilliard (1884–1967), Schweizer Architekt und Archäologe
 Lawrence Gilliard junior (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Pierre Gilliard (1879–1962), Schweizer Erzieher und Hauslehrer am Zarenhof

Siehe auch:
 Gillard